Rivière Nepton peut se référer à:

Toponymes

Rivière Nepton (lac Chibougamau), un cours d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 55' 09" Nord; 74° 00' 57" Ouest.
Rivière Nepton Nord, un cours d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 57' 37" Nord; 73° 55' 02" Ouest.
Rivière Nepton (rivière de la Perdrix Blanche), un cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 18' 41" Nord; 72° 17' 23" Ouest.